Иван Григорьевич Семчишин (род. 23 марта 1960, с. Ахтинск, Куйтунский район, Иркутская область, РСФСР, СССР) — советский и российский государственный деятель, юрист. Прокурор Республики Бурятия с 2003 по 2006. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации с 7 июля 2006 по 7 ноября 2018.

Биография 
Родился 23 марта 1960 года в селе Ахтинск Куйтунского района Иркутской области. 

1977–1982 – студент Иркутского государственного университета им. А.А. Жданова, г. Иркутск

В 1982 году окончил Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова по специальности «Правоведение».

1982–1984 – стажер, следователь прокуратуры Куйтунского района Иркутской области, пос. Куйтун Куйтунского района Иркутской области

1984–1986 – старший следователь следственного управления прокуратуры Иркутской области, г. Иркутск

1986–1996 – прокурор Слюдянского района Иркутской области, г. Слюдянка Иркутской области

1996–2003 – заместитель прокурора Иркутской области, г. Иркутск

2003–2006 – прокурор Республики Бурятия.

7 июля 2006 — 7 ноября 2018 — заместитель Генерального прокурора Российской Федерации.

Награды 
 Нагрудный знак «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации»
 Заслуженный юрист Российской Федерации (2007)
 Орден Почёта (2009)

Классный чин 
 Государственный советник юстиции 1-го класса (3 октября 2006).

Примечания 

Прокуроры России
Государственные советники юстиции 1-го класса